

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Agnès Thill, (1964-), femme politique française ;
Alexiane Thill, (1993-), autrice française ;
 Georges Thill, (1897-1984), ténor français ;
 Tom Thill, (1990- ), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Philippe Thill, (1937-2010), sculpteur français ;
 Sébastien Thill (né en 1993), footballeur luxembourgeois.

Toponymie
 La rue Georges-Thill est une voie du  de Paris, en France.

Homonymie de patronyme